Сокращение ВУС (кириллицей) может означать:
 Военно-учётная специальность — военная специальность военнослужащего и военнообязанного для его учёта и использования в военном деле России.
 Всероссийский учительский союз — российская про­фес­сио­наль­но-по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция, существовавшая в 1905—1918 годах.
 Водоугольная суспензия — см. Водоугольное топливо.
 Водоуказательное стекло — элемент для контроля уровня воды в паровых котлах.

См. также 
  (латиницей)

Примечания